Neuwalde ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Neuwalde (Pripsleben), Ortsteil der Gemeinde Pripsleben im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Neuwalde (Leutersdorf), Ortsteil der Gemeinde Leutersdorf im Landkreis Görlitz, Sachsen

in Polen
 Blizocin (ehemals Neuwalde im Landkreis Trebnitz, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Trzebnica
 Brzozowa (ehemals Neuwalde im Landkreis Oststernberg, Brandenburg), Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Krzeszyce
 Dubiel (ehemals Neuwalde im Landkreis Marienwerder, Ostpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Kwidzyn (Landgemeinde)
 Krzyszczynka (ehemals Cocceji-Neuwalde im Landkreis Landsberg (Warthe), Brandenburg), Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Bogdaniec
 Nowy Las (ehemals Neuwalde im Landkreis Neisse, Oberschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln; 
 Piękocin (ehemals Neuwalde im Landkreis Militsch, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Milicz
 Smardzka Kolonia (ehemals Neuwalde im Landkreis Kreuzburg O.S., Oberschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Lesica (Międzylesie)
 Wioska (ehemals Neuwalde im Landkreis Sensburg, Ostpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Gmina Mikołajki

in Russland
 „Name?“ (ehemals Neuwalde im Landkreis Wehlau, Ostpreußen), Ortschaft in der Oblast Kaliningrad; siehe Pjatidoroschnoje

Siehe auch:
 Neuwald
 Neuenwald
 Neuenwalde